Pate – isola del Kenya
 Pâté – piatto della cucina francese

Persone 

 Danny Pate – ciclista su strada statunitense
 David Pate – tennista statunitense
 Janez Pate – calciatore sloveno
 Michael Pate – attore cinematografico e televisivo e regista australiano

Pagine correlate 
 Paté (disambigua) 
 Pata

Altri progetti